Pikeville ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pikeville (Jackson County, Alabama)
 Pikeville (Marion County, Alabama)
 Pikeville (Indiana), im Pike County
 Pikeville (Kentucky), im Pike County
 Pikeville (New York)
 Pikeville (North Carolina), im Wayne County
 Pikeville (Ohio)
 Pikeville (Pennsylvania)
 Pikeville (Tennessee), im Bledsoe County
 Pikeville (Wisconsin)